Miejscowości w Polsce:
 Warząchewka Królewska
 Warząchewka Nowa
 Warząchewka Polska

Inne:
 Warząchewka (przystanek kolejowy)